Adimulyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Adimulyo, Kebumen, by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Adimulyo, distrikt, Jawa Tengah, 
 Adimulyo, Cilacap, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar